Алексéй Семёнович Шéин (август 1652 — 12 февраля 1700) — русский государственный и военный деятель, ближний боярин (с 1695), генералиссимус (28.06.1696).

Биография 
Последний представитель древнего боярского рода. Единственный сын стольника Семёна Ивановича Шеина и Евдокии, дочери боярина князя Ивана Петровича Пронского. Его прадед Михаил Борисович Шеин командовал русскими войсками во время Смоленской войны 1632—1634 годов. Русские войска потерпели поражение. Михаил Шеин был обвинён в измене и казнён, а его семья сослана в Симбирскую губернию.

В детстве Алексей Шеин присутствовал при казни Степана Разина, состоявшейся 6 июня 1671 года. Позже он присутствовал при коронации Петра I и Ивана V (в 1682 году).

Царевна Софья Алексеевна 25 марта 1682 года пожаловала Алексею Шеину боярское достоинство. В 1680—1681 годах Алексей Шеин был воеводой в Тобольске и в 1683—1684 годах в Курске.

В 1687-89 годах возглавлял Новгородский разрядный полк, участвовал с ним в Крымских походах 1687 и 1689 годов.

В 1696 году назначен воеводой Большого полка и генералиссимусом, командовал сухопутными войсками во Втором Азовском походе. 

За взятие Азова в 1696 году царь Пётр наградил его специально отчеканенной золотой медалью в 13 червонцев, золотым кубком, который весил 6-7 фунтов (около 2,4 кг). Кроме того, «за службу в поход под Азовом» по указу Петра I от 27 декабря 1696 года Шеин получил «в Алаторском уезде Барыжскую слободу крестьян и бобылей 305 дворов со всеми угодьи».

Позже Пётр I назначил Шеина главнокомандующим всей армией, командующим артиллерией, конницей и главой (судьёй) Иноземского приказа. В 1697 году Шеин служил в Азове, руководил строительством морской гавани в Таганроге. Ему приходилось постоянно отражать набеги турок и татар.
В 1698 году организовал первую в России навигацкую школу.

В 1698 году Шеин участвовал в подавлении стрелецкого бунта.
Позже Шеин попал в немилость Петра I за то, что не разоблачил связь стрельцов с царевной Софией. Когда Пётр I начал стричь боярские бороды, первым он состриг бороду Алексею Шеину.

По другой версии, немилость Петра была только временной ссорой из-за того, что Шеин слишком мягко наказал бунтарей-стрельцов, а бороду боярину состригли с его согласия. Похоронен в Троице-Сергиевом монастыре.

Память 
Банком России 01.04.2013 были выпущены три памятных монеты, из серии «Выдающиеся полководцы и флотоводцы России», посвященные А. С. Шеину. На реверсах монет изображено:
 На серебряной монете номиналом 3 рубля: на зеркальном поле диска слева — рельефный портрет А. С. Шеина c саблей в руке, справа у канта — рельефное изображение крепости, справа вверху вдоль канта — надпись: «А. С. ШЕИН», внизу — даты в две строки: «1662» и «1700», на втором плане — парусное судно на морской глади.
 На серебряной монете номиналом 25 рублей: на зеркальном поле диска справа — рельефный портрет А. С. Шеина в парадном старорусском платье с булавой в руке, слева от него — на фрагменте каменной стены — картуш с датами в две строки: «1662», и «1700», за стеной — обобщенные символы военных побед и реформ: солдат в европейском платье, мортира, копье с вымпелом — значком, бердыш и знамя второго Азовского похода, на дальнем плане крепостная башня, в центре — весельная шлюпка и парусник на морской глади, справа вдоль канта — надпись: «А. С. ШЕИН».
 На золотой монете номиналом 50 рублей: на зеркальном поле диска — рельефный портрет А. С. Шеина в европейском платье и парике, слева от него — даты в две строки «1662» и «1700», внизу вдоль канта — надпись: «А. С. ШЕИН».

Примечания

Литература 
 
 Советская историческая энциклопедия. — М., 1976. — Т. 16. — С. 237.

Ссылки 

 
 

Алексей Семёнович
Генералиссимусы
Воеводы Тобольска
История Воронежа
Персоналии:Таганрог
Участники Русско-турецкой войны (1686—1700)
Бояре
Воеводы Курска
Генералы (Русское царство)
Похороненные в Троице-Сергиевой лавре